15P ist die Abkürzung für:

 15P/Finlay (Komet), ein Komet
 Mission des Raumschiffes SpaceShipOne
 Raketensilos nach den GRAU-Index

15P